zagęszczenie (leśnictwo)
 zagęszczenie populacji